

События

Римская империя 
 Император: Калигула (патриций); консул: Калигула (патриций, в 3-й раз); консулы-суффекты: Гай Леканий Басс и Квинт Теренций Куллеон (оба — плебеи).
 Поход Калигулы в Германию и Галлию.
 Под защиту Калигулы бежал Аминий, сын британского короля Кинобеллина, изгнанный отцом.
 Овация Калигуле в Риме после возвращения.
 Разорение Клавдия. Калигула заставляет купить за 8 млн сестерциев должность жреца при своём культе.
 Римляне поддерживают правительницу бригантов Картимандую, когда подданные хотели её изгнать.
 Последний царь Мавретании вызван в Рим, где и умер.
 Царь Иудеи Ирод Агриппа I (скончался в 44), внук Ирода Великого.
 Иудейский первосвященник Матфий.
 Ранняя христианская церковь возведена в Коринфе.
 Калигула пытается посадить на трон Боспора воспитанного в Риме Полемона II. Но тот свергнут сыном Аспурга Митридатом VIII.
 Изгнание из Рима Пизона и Ливии Орестиллы.

Азия 
 «Восстание сестёр Чынг» в Линьнаме. Сёстры Чак (вдова Тхи Шатя) и Ни из рода Лак, дочери префекта Мелиня в округе Фуангтяу. Изгнание китайских гарнизонов.
 Весна — Восстание сестёр Чак и Ни. Изгнание Су Дина. Захват Зяотяу. Округа Нятнам, Чыонгса и Хопфо примкнули к восставшим. Сёстры взяли более 65 городов в пределах земли Линьнам, объявили себя государынями страны, обосновались в Тюзиене и приняли имя Чынг.
 Су Дин бежал в Наньхай. Гуан У-ди разжаловал Су Дина и сослал в Даньэр.

Китай 
 Шаньюй хунну, рассчитывая на выгодный мирный договор, отправляет Лу Фана в Китай. В Китае Лу Фан оправдывается перед судом и вернулся к хунну.

Средняя Азия 
 Сянь, князь Яркенда, объявил себя шаньюем и наместником Западного Края. (Он лгал, что получил грамоту от Императора Китая Гуана У-ди).

Родились 
 Гней Юлий Агрикола, римский наместник в Британии
 Клавдия Октавия, дочь Клавдия, первая жена Нерона
 Диоскорид, фармаколог и натуралист, «отец фармакогнозии»

Скончались 

 Гней Домиций Агенобарб — ординарный консул Римской империи 32 года, отец Нерона;
 Панкратий Тавроменийский — священномученик, ученик апостола Петра;
 Птолемей — последний царь Мавретании (23—40). Казнён по приказу действующего императора Калигулы;
 Тиберий Юлий Абдес Пантера — древнеримский легионер;
 Фавст Корнелий Сулла Лукулл — консул-суффект 31 года.

Примечание

См. также